Llàtzer de Betània, de la història Resurrecció de Llàtzer de la Bíblia.
 Llàtzer el leprós, de la paràbola de la Bíblia.
 Llàtzer de Pharpi, religiós i historiador armeni del segle V
 Lazar Hrebeljanović, rei de Sèrbia i sant ortodox.
 Llàtzer el Pintor (IX - 867), fou un monjo i pintor de Constantinoble.
 Llàtzer Tramulles (1605 - 1657), escultor català.
 Llàtzer Florenza i Rifà (1904 - 1982), futbolista català.
 Tàxon Llàtzer, fenomen de reaparició.

Vegeu també 
 Sant Llàtzer